Club de Mandinga este un album al formației pop românești Mandinga. A fost lansat în mai 2012.

Ordinea pieselor pe disc 

Albume din 2012
Albume pop